Watsa (stad), een stad in de provincie Haut-Uele in Congo-Kinshasa
 Watsa (territorium), een bestuurlijk gebied in de provincie Haut-Uele in Congo-Kinshasa